

Ereignisse 

 26. November: Pelagius II. wird neuer Papst als Nachfolger von Benedikt I. Seine Weihe erfolgt ohne die Bestätigung durch den Kaiser, da Rom zu dieser Zeit vom ersten langobardischen Herzog von Spoleto, Faroald I., belagert wird.
 Hermenegild, Sohn des arianischen Königs der Westgoten, Leovigild, heiratet die katholische Ingund, Tochter des fränkischen Königs Sigibert I., die gemeinsam mit Bischof Leander von Sevilla Hermenegild dazu bewegen kann, zum Katholizismus überzutreten; es kommt zur Rebellion gegen den Vater und zum Krieg, der mehrere Jahre andauert.
 Hormizd IV. wird nach dem Tod von Chosrau I. Großkönig des Sassanidenreiches und führt den Krieg gegen Ostrom bis zu seinem Sturz 590 fort.
 579 oder 575: Sieg der Briten über das angelsächsische Bernicia unter König Theodric bei Leeming Lane. Theodric fällt.

Geboren 
 Fang Xuanling, chinesischer Politiker und Historiker († 648)

Gestorben 
 30. Juli: Benedikt I., Papst
 Chosrau I., persischer Großkönig 
 Theodric, König von Bernicia

Weblinks